Motoko Aoyama (青山 素子 Aoyama Motoko) es un personaje ficticio de la serie de manga y anime Love Hina. 

Su rol es principal, debido a que es una de las cuatro chicas que vive en Hinatasou. Tiene 15 años, Mide 1,75 m , sus medidas son 84.59.82 (revelado en el capítulo 5 del manga), habita en el cuarto 302.

Historia 
Motoko es descendiente de una casta especialista en kendō. La leyenda cuenta que su familia se entrenaba en un monasterio cerca de Kioto para enfrentar a monstruos malignos que azotaban Japón.

Debido a su ascendencia, ella entrena kendo en su secundaria, siendo alabada por sus amigas y cercanos, pero ella no acepta los halagos, debido a que ella piensa que "los halagos son para personas débiles". Además, debido a su compromiso familiar, ella evita relacionarse con hombres, ya que la cercanía de un hombre presume que sus poderes se debilitarán aunque después descubre que no es así. Esto lo toma de la experiencia de su hermana mayor, la cual siempre ha tenido como referente en sus años de entrenamiento en el kendo.

En la posada, su compañera es Kaolla, quien siempre anda molestándola con sus inventos, o con su gran fuerza.

Personalidad y habilidades 
A primera vista es fuerte, pero también tiene una parte sensible y a veces rompe a llorar. Debido a su ascendencia, ella posee un temperamento bastante agresivo, descuidando su lado femenino. Sin embargo, es tímida a la hora de hablar temas muy personales o comprometedores, ya que no posee una vida social muy amplia, sólo dedicándose a la práctica del kendo.

Tiene dificultades al relacionarse con hombres debido a que su hermana dejó la espada por uno de estos para casarse. Es por esto que niega toda relación con ellos, marginándolos y teniéndolos siempre al margen. 

Además posee la creencia que la ropa hace a la persona, limitando sus ropas a su traje de práctica de kendo y la ropa de la secundaria (esto no es 100% efectivo). 

Dentro de sus habilidades se encuentra el manejo de la espada, su fuerza excesiva y su impetú de la victoria (se demuestra al intentar hacer el seppuku cuando perdió contra Keitaro). A pesar de todas sus habilidades, le teme a las tortugas.

Diferencias entre el anime y manga 
Apareciendo solo en 2 escenas en los primeros capítulos, solo toma protagonismo en el tercer episodio, que se encuentra -en su inicio- dibujado al estilo de películas de samuráis antiguos, mientras que en el manga, aparece desde el primer tomo.

Además, en el anime se vuelve mucha más difusa su "atracción" hacia Keitaro, el protagonista, diferencia que se aprecia claramente al comparar el capítulo 25 de Love Hina con los capítulos 72 a 74 del manga. 

Capítulos en que Motoko es protagonista:

03 Espadachina. ¿Enamorada?

08 La espadachina y la leyenda de Ryougu. ¿Esto es un sueño?

12 Hermosa espadachina. ¡Nada cambia lo que se es!

17 Espíritu maligno. La primera misión de Motoko, ¡Encuentra la fuerza! (Acá también adquiere bastante protagonismo). 

25 (especial) Visita inesperada. ¡Derrotando fantasmas!

Aoyama, Motoko
fr:Personnages de Love Hina#Motoko Aoyama